K zápisu japonštiny se používají tři znakové systémy:
kandži (漢字) – upravené čínské znaky (logografické písmo), každý znak reprezentuje význam, respektive kořen slova
hiragana (ひらがな) – slabičné písmo, používá se mimo jiné místo (chybějících) znaků kandži, pro přípony a další gramatické jevy 
katakana (カタカナ) – slabičné písmo, používá se mimo jiné pro přepis cizích a přejatých slov
 Kana – souhrnný název pro obě japonská slabičná písma
 Furigana – výslovnost znaků kandži nadepsaná drobnější kanou (slabičným písmem) sloužící k didaktickým účelům